Joonas Rask (né le  à Savonlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le frère de Tuukka Rask.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, ce joueur formé au SaPKo débute dans la SM-liiga avec l'Ilves Tampere. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010, il est choisi au septième tour, à la  au total par les Predators de Nashville. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Predators chez les Red Wings de Détroit.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2008-2009 || Ilves Tampere || SM-liiga ||24 ||1 ||0 ||1 ||8 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009|| Suomi U20 || Mestis ||8 ||0 ||6 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| LeKi || Mestis ||1 ||1 || 2|| 3|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Ilves Tampere || SM-Liiga ||43 ||10 ||9 ||19 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Suomi U20 || Mestis ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 60|| 14|| 13|| 27|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Ilves Tampere || SM-Liiga || 32|| 4|| 14|| 18|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Jokerit || SM-Liiga || 52|| 5|| 5|| 10|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Admirals de Milwaukee || LAH || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Admirals de Milwaukee || LAH || 58|| 4|| 10|| 14|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || IFK Helsinki || Liiga || 49 || 11 || 18 || 29 || 20 || 8 || 4 || 2 || 6 || 6
|-
|2015-2016 || IFK Helsinki || Liiga ||43 ||10 ||12 ||22 ||10 ||18 ||4 ||13 ||17 ||0
|-
|2016-2017 || IFK Helsinki || Liiga ||33 ||7 ||14 ||21 ||8 ||13 ||4 ||6 ||10 ||4
|-
|2017-2018 || IFK Helsinki || Liiga ||44 ||13 ||16 ||29 ||4 ||14 ||2 ||7 ||9 ||6
|-
|2018-2019 || IFK Helsinki || Liiga ||57 ||20 ||18 ||38 ||14 ||8 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|2019-2020 || Örebro HK || SHL ||50 ||6 ||9 ||15 ||98 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Örebro HK || SHL ||52 ||9 ||16 ||25 ||10 ||9 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
| 2021-2022|| Luleå HF || SHL ||  ||

Au niveau international 

| 2008 || Championnat du monde 18 ans || 6|| 1|| 4|| 5|| 0|| -4|| Sixième place
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2009 || Championnat du monde junior || 6|| 1|| 3|| 4|| 0||  +2||Septième place
|-
| 2010 || Championnat du monde junior || 6|| 2|| 0|| 2||  0||-1|| Cinquième place

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Savonlinna
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du Lempäälän Kisa
Joueur du Luleå HF